Montrose pode referir-se a:

Geografia
Estados Unidos
Montrose (Arkansas)
Montrose (Colorado)
Montrose (Dakota do Sul)
Montrose (Geórgia)
Montrose (Illinois)
Montrose (Iowa)
Montrose (Michigan)
Montrose (Minnesota)
Montrose (Mississippi)
Montrose (Missouri)
Montrose (Pensilvânia)
Montrose (Virgínia)
Montrose (Virgínia Ocidental)
Montrose-Ghent - Região censo-designada localizada no estado norte-americano de Ohio.
Condado de Montrose - um dos 64 condados do estado norte-americano de Colorado.

Escócia
Montrose (Angus)

Trinidad e Tobago
Montrose (Trinidad e Tobago)

Pessoas
Ronnie Montrose - guitarrista norte-americano, que liderava uma banda com seu nome (Montrose (banda)).

Desambiguação